Эбби (Эбигейл) Олдрич Рокфеллер (, полное имя Abigail Greene Aldrich Rockefeller; 1874—1948) — американская светская львица и филантроп, являлась видным членом семьи Рокфеллеров благодаря браку с финансистом и филантропом Джоном Рокфеллером-младшим.

Биография 
Родилась 26 октября 1874 года в Провиденсе, штат Род-Айленд, и была четвёртым ребёнком сенатора Нельсона Олдрича и его жены Эбигейл Пирс Чепмен.

Бо́льшая часть её детства прошла между Провиденсом и , а также в Вашингтоне. Благодаря известности своего отца как конгрессмена, в раннем возрасте Эбигейл была представлена ​​в высших политических кругах. Первыми её учителями были гувернантки-квакеры. С 1891 по 1893 год училась в школе мисс Эбботт для девушек в Провиденсе, где изучала английскую литературу, французскую и немецкую историю искусств, древнюю историю, а также гимнастику и танцы. В ноябре 1893 года она присутствовала на своей первй вечеринке, которая пробудила в ней любовь к светским мероприятиям на всю жизнь.

Летом 1894 года во время путешествия, организованного её отцом, девушка отплыла в Ливерпуль, начав путешествие по Европе, а затем и Азии. В Европе она посетила Англию, Бельгию, Нидерланды, Германию, Австрию, Швейцарию, Италию и Францию. Она побывала во многих художественных галереях, что впоследствии побудило её стать коллекционером произведений искусства. В конце 1894 года она познакомилась с Джоном Рокфеллером-младшим, единственным сыном Джона Рокфеллера-старшего. Они встречались до конца августа 1901 года, когда были помолвлены. Поженились 9 октября 1901 года на крупной светской свадьбе времён позолоченного века в летнем доме её отца  в Уорик-Неке.

Пара поселилась в Манхэттене на , где они прожили по 1913 год, когда муж Эбби закончил строительство девятиэтажного особняка на 10 West 54th Street — крупнейшем в то время в Нью-Йорке. Здесь супруги прожили до 1938 года, после чего переехали  трехуровневую квартиру на . Они стали родителями шестерых детей: , , Нельсона Рокфеллера, , Уинтропа Рокфеллера и Дэвида Рокфеллера.

Эбби Рокфеллер перенесла сердечный приступ и умерла 5 апреля 1948 года в доме семьи Рокфеллеров на Парк-авеню 740 в Нью-Йорке. Она была кремирована, и прах развеян на частном захоронении в Покантико, штат Нью-Йорк. По другим данным была похоронена на кладбище Rockefeller Family Cemetery городка Слипи-Холлоу.

Примечания

Ссылки 
 Abby Aldrich Rockefeller, 1874—1948
 Abby Greene Aldrich Rockefeller (1874—1948)

Эбби Олдрич
Коллекционеры искусства
Основатели музеев США